Богдан Батрух (пол. Bohdan Batruch * 9 серпня 1957, Білий Бір, Польща) — український кінодистриб'ютор, власник мережі «Кінопалац», студії дублювання кінострічок
 Стефан Батрух — священик УГКЦ, відновив Церкву Різдва Пресвятої Богородиці (Люблін) (1759 р.)